Udham Singh Nagar - district in India

 Udham Singh (hockeyer) - Indiaas hockeyer
 Udham Singh (revolutionair) - Indiaas revolutionair
 Udham Singh (politicus) - Indiaas politicus